Barham puede referirse a:

 Barham (Nueva Gales del Sur), Australia

Inglaterra 
 Barham (Cambridgeshire) 
 Barham (Kent)
 Barham (Suffolk)